О́бщество «Футбо́льный це́нтр Да́угавпилс» () — латвийский футбольный клуб из города Даугавпилс.

Названия 
 «Даугава-2» (2010)
 «Даугава» (2011—2013)
 «Даугавпилс» (2014—2017, с 2019)
 «Даугавпилс/Прогресс» (2018)

История 
Команда образована в декабре 2009 года как ДФЦ  «Даугава» (детский футбольный центр  «Даугава»). В 2010 году играла в первой лиге под названием «Даугава-2» (ФК «Даугава» после дисквалификации «Динабурга» было предоставлено место в высшей лиге, в 2012 году ФК «Даугава» стал чемпионом). В 2011—2013 ДФЦ «Даугава» играла в первой лиге. Команда вышла в высшую лигу по итогам сезона 2013 года и сменила название на ФЦ «Даугавпилс».

Результаты выступлений

Текущий состав команды

Основной состав 
По состоянию на 17 марта 2023 года

Официальные лица

Главные тренеры 
  Кирилл Курбатов (2010)
  Шота Махарадзе (2010)
  Кирилл Курбатов (2011—2015)
  Сергей Погодин (2015 — 5 июля 2017)
  Виктор Мороз (5 июля 2017 года — ноябрь 2019)
  Александр Горшков (21 января — 30 ноября 2020)
  Андрей Калинин (4 января 2021 — 27 августа 2022)
  Кирилл Курбатов (с 1 сентября 2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Футбольные клубы, основанные в 2009 году
Футбольные клубы Латвии
Спортивные клубы Даугавпилса